Masłowski – polskie nazwisko. Według danych z 27.01.2022 r. nazwisko to nosi 4762 Polek i 4596 Polaków, łącznie 9358 osób.

Osoby o nazwisku Masłowski/Masłowska:
 Dorota Masłowska – polska prozaiczka i poetka
 Gabriela Masłowska – polski polityk, doktor nauk ekonomicznych
 Jerzy Masłowski (ujednoznacznienie)
 Łukasz Masłowski (ujednoznacznienie)
 Maciej Masłowski (ujednoznacznienie)
 Michał Masłowski (ujednoznacznienie)
 Mirosława Masłowska – polska polityk i lekarka
 Stanisław Masłowski – polski malarz, ilustrator i rysownik

Przypisy